Rivière Isla peut faire référence à :
 une rivière située dans le Perthshire, en Écosse
 une rivière située dans le Moray, en Écosse